Финале Мађарског купа 2008. је било 12. издање Суперкупа, који је годишња утакмица између шампиона НБ I и освајача Купа Мађарске. Сусрет је одигран 20. јула 2008. између екипа МТК и Дебрецина.

Трофеј је освојила екипа МТК из Будимпеште, чиме су постали победници дванаестог издања Суперкупа Мађарске. МТК је по други пут у својој историји освојио Суперкуп.

На основу договора две екипе, утакмица је одржана на стадиону Олах Габор утца у Дебрецину. После 2003. године, власник пехара поново је одлучиван после једне утакмице.

Учесници 
Два учесника утакмице су били МТК из Будимпеште и ВШК Дебрецин. МТК је 2008. године освојио своју двадесет и трећу титулу првака лиге, док је Дебрецин остварио трећи успех у Купу Мађарске, у финалу против Хонведа из Будимпеште.

Утакмица

Детаљи

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт Мађарског фудбалског савеза
 Утакмица на рсссф
 Подаци о утакмици на magyarfutball.hu-n 
 Преглед утакмице на mtkhungaria.hu
 Преглед утакмице на Origo.hu 

2008
Фудбал у 2008.
ФК МТК
ФК Дебрецин